Aittosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Aittosaari (ö i Jämsä, Kankarisvesi),  (3 ha)
2. Aittosaari (ö i Kuhmois, Pitkävesi),  (7 ha)
3. Aittosaari (ö i Kuhmois, Harjunsalmi),  (1 ha)
4. Aittosaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,22, long 26,63),  (8 ha)
5. Aittosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,49, long 25,57),  (13 ha)
6. Aittosaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel),  (62 ha)
7. Aittosaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa),  (1 ha)
8. Aittosaari (ö i Lappland, Östra Lappland),  (2 ha)
9. Aittosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,77, long 28,54),  (9 ha)
10. Aittosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,75, long 28,78),  (45 ha)
11. Aittosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,71, long 29,14),  (3 ha)
12. Aittosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,44, long 27,88),  (3 ha)
13. Aittosaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,29, long 28,31),  (9 ha)
14. Aittosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,63, long 27,48),  (9 ha)
15. Aittosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,99, long 30,87),  (1 ha)
16. Aittosaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,47, long 27,22),  (1 ha)
17. Aittosaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,44, long 27,44),  (2 ha)
18. Aittosaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,11, long 23,90),  (3 ha)
19. Aittosaari (ö i Mellersta Österbotten), Kaustby,  (2 ha)
20. Aittosaari (ö i Karstula),  (3 ha)
21. Aittosaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski),  (2 ha)
22. Aittosaari (ö i Pihtipudas, Kolima),  (1 ha)
23. Aittosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,84, long 28,47),  (1 ha)
24. Aittosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,04, long 28,69),  (2 ha)
25. Aittosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,27, long 26,61),  (26 ha)
26. Aittosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,64, long 26,68),  (9 ha)
27. Aittosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,75, long 28,90),  (1 ha)
28. Aittosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,17, long 29,64),  (5 ha)
29. Aittosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,53, long 30,83),  (1 ha)
30. Aittosaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,81, long 30,32),  (1 ha)
31. Aittosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,27, long 25,86),  (3 ha)
32. Aittosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,24, long 26,25),  (1 ha)
33. Aittosaari (ö i Södra Österbotten, Kuusiokunnat, lat 62,67, long 23,65),  (1 ha)
34. Aittosaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa,  (1 ha)
35. Aittosaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,62, long 26,05),  (10 ha)
36. Aittosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,03, long 28,00),  (11 ha)
37. Aittosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,18, long 26,56),  (1 ha)
38. Aittosaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,75, long 26,77),  (2 ha)
39. Aittosaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,15, long 28,65),  (8 ha)
40. Juminsaari (ö i Satakunta), Norra Satakunta, 
41. Aittosaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen),  (7 ha)
42. Aittosaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,45, long 27,29),  (11 ha)
43. Aittosaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,76, long 27,30),  (5 ha)
44. Aittosaari (ö i Lappland, Norra Lappland),  (3 ha)
45. Aittosaari (ö i Södra Österbotten, Kuusiokunnat, lat 62,63, long 23,26),  (1 ha)
46. Aittosaari (ö i Viitasaari),  (8 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar